Виталий Миха́йлов:
 Михайлов, Виталий Александрович (1931—1990) — советский учёный в области горного дела.
 Михайлов, Виталий Васильевич (1962) — государственный деятель Украины и Луганской Народной Республики.
 Михайлов, Виталий Петрович (1976) — белорусский и молдавский самбист и дзюдоист.
 Михайлов, Виталий Сергеевич (1986) — белорусский конькобежец, рекордсмен и чемпион Белоруссии.